Övning kan avse:
 Övning (styrketräning)
 Yogaövning
 Militärövning